Hiperião, Hiperíon ou Hipérion (), na mitologia grega, é um dos titãs, filhos de Urano e Gaia. Por uma outra versão, atribuída por Diodoro Sículo aos cretenses, os titãs eram filhos de um dos curetes com Titeia, e o nome titãs deriva da sua mãe.

Da sua união com sua irmã Teia nasceram Eos, Hélio e Selene. Segundo a interpretação de Diodoro Sículo, Hiperíon foi o primeiro astrônomo a estudar o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e foi, por isto, chamado de pai destes astros. 

Ainda segundo Diodoro, a lenda dos atlantes sobre a origem dos deuses não é muito diferente das lendas gregas. Por esta lenda, Urano foi seu primeiro rei, e teve quarenta e cinco filhos de diversas esposas, sendo dezoito de sua esposa Titeia. Titeia, depois de morta, foi deificada como Gaia. Basileia, a filha mais velha de Urano, sucedeu seu pai quando este morreu e foi deificado. Ela era virgem, mas desejando ter herdeiros, casou com seu irmão Hiperíon. Basileia e Hiperíon tiveram dois filhos, Hélio e Selene, porém os irmãos de Basileia conspiraram e assassinaram Hiperíon, e afogaram Hélio, que ainda era uma criança, no rio Erídano. Selene se suicidou, jogando-se de uma rocha. Basileia teve uma visão, na qual Hélio dizia para ela não lamentar a morte dos filhos, pois os titãs receberiam uma punição adequada, e ele havia se tornado o Sol e sua irmã a Lua. Segundo Newton, a origem destas lendas atlantes foram os sacerdotes do Egito; ele identifica Hiperíon com Osíris, Hélio com Hórus, Selene com Bubaste, e o rio onde Hélio foi afogado com o rio Nilo.

Os gregos  identificaram Mitra, deus persa, com Hiperíon ou com Febo. Ovídio menciona que os persas sacrificavam cavalos a Hiperíon, porque nenhuma vítima lenta poderia se sacrificada a um deus rápido.

Árvore genealógica baseada em Hesíodo. Por simplificação, não foram incluídos irmãos e meio-irmãos de Hiperíon:

Bibliografia 

 Hesíodo, Teogonia, in The Homeric Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G. Evelyn-White, Cambridge, MA.,Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1914.

Titãs (mitologia)
Deuses da Grécia